Port Louis o Port-Louis (en español: Puerto Luis) es un topónimo que hace referencia a:

 Port Louis, la capital de Mauricio.
 Port Louis, un distrito de Mauricio, donde se encuentra su capital.
 Port-Louis, una población y comuna francesa de Bretaña.
 Port-Louis, una comuna francesa de Guadalupe.
 Puerto Soledad, en las islas Malvinas, también llamado Puerto Luis o Port Louis.